Kaplica Czaszek w Kudowie-Zdroju
 Kaplica Czaszek w Kutnej Horze